Forse/Spaventapasseri, singolo di Mersia del 1977
 Forse/Cercami ancora, singolo di Pupo del 1979
 Forse, singolo di Simona Molinari del 2011